

Cinema 
Little Dorrit – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
Little Dorrit –  film del 1988 diretto da Christine Edzard

Letteratura 
La piccola Dorrit (Little Dorrit) – romanzo di Charles Dickens

Televisione 
Little Dorrit – miniserie televisiva britannica del 2008